Индия является родиной нескольких сотен языков. Большинство языков, на которых говорят в Индии, принадлежат к индоевропейской семье (около 74 %), дравидийской семье (около 24 %), австроазиатской семье (мунда и никобарские языки) (около 1,2 %) или же тибето-бирманской семье языков (около 0,6 %), а также присутствуют неклассифицированные языки Гималаев (нихали, кусунда), андаманские языки, шомпенские языки. SIL Ethnologue насчитывает в Индии 415 живых языков.

Обзор 
Хинди — самый распространённый в Индии язык (не считая многих вариативных диалектов). Индийская летопись подаёт понятие «хинди» в самом широком смысле, как разнообразие «Языков хинди». Носителями языка хинди является около 40 % всех индийцев. Этот язык по численности говорящих на нём стоит на пятом месте в мире после арабского, китайского, испанского и английского.

Английский язык является вторым государственным языком Индии.

Всего насчитывается 12 языков, число носителей которых превышает 1% от всего населения страны. На эти 12 языков приходится 95% от всего населения. Все они являются «запланированными для внесения в конституцию языками».

Классическими языками Индии являются тамильский, санскрит, телугу, каннада и малаялам.

Языки Индии по количеству носителей 

N — Stands for negligible (незначительная позиция).

Более миллиона носителей 
Перепись 2001 года

Менее миллиона носителей

Менее ста тысяч носителей 

Далее только данные SIL Ethnologue:

Менее десяти тысяч носителей 

 Зоме: 9112
 Бондо: 9000
 Кхамти: 8879
 Бхалай: 8672
 Дигаро-мишми: 8622
 Палиян: 8615
 Холия: 8000
 Ронгпо: 7500
 Маланкураван: 7339
 Маннан: 7289
 Пао: 7223
 Симте: 7150
 Нагарчаль: 7090
 Чиру: 7000
 Миджу-мишми: 6500
 Хариджан-киннаури: 6331
 Санскрит: 6106
 Тури: 6054
 Дарлонг: 6000
 Бхоти-киннаури: 6000
 Муллу-курумба: 6000
 Урали: 5843
 Сулунг: 5443
 Чамари: 5324
 Бхатола: 5045
 Южноникобарский язык: 5045
 Айтон: 5000
 Восточный балочи: 5000
 Ком: 5000
 Пхаке: 5000
 Каткари: 4951
 Мальдивский язык: 4500
 Бавм-чин: 4439
 Манда: 4036
 Гахри: 4000
 Хрусо: 4000
 Купия: 4000
 Саджалонг: 4000
 Мойон-нага: 3700
 Чорте-нага: 3600
 Тулунг: 3313
 Монсанг-нага: 3200
 Малапандарам: 3147
 Шердукпен: 3100
 Гата: 3055
 Брокскат: 3000
 Дзонг-кэ: 3000
 Койренг: 3000
 Курмукар: 3000
 Пуймей-нага: 3000
 Сингпхо: 3000
 Зипхе: 3000
 Рават: 2926
 Бьянгси: 2829
 Тересса: 2767
 Аймоль: 2643
 Алу-курумба: 2500
 Стод-бхоти: 2500
 Кудия: 2462
 Биджори: 2391
 Кадар: 2265
 Центрально-никобарский язык: 2200
 Чумчо: 2174
 Дармия: 2027
 Чаура: 2018
 Кота: 2000
 Нихали: 2000
 Тинани: 2000
 Джангсхунг: 1990
 Чаудангси: 1825
 На: 1500
 Канаши: 1400
 Кхарам-нага: 1400
 Беллари: 1352
 Кхамба: 1333
 Мервари: 1312
 Мру: 1231
 Читкули-киннаури: 1060
 Бугун: 1046
 Рангкас: 1014
 Гаде-лохар: 1009
 Пхудаги: 1009
 Лхоми: 1000
 Лису: 1000
 Якха: 1000
 Тарао-нага: 870
 Коро: 800—1200
 Батери: 800
 Паренга: 767
 Корлай-креольский португальский язык: 750
 Лахуль-лохар: 750
 Тукпа: 723
 Индо-португальский язык: 700
 Тода: 600
 Сунам: 558
 Пурум-нага: 503
 Чинали: 500
 Вархади-нагпури: 463
 Дхималь: 450
 Аллар: 350
 Ралте: 303
 Джад: 300
 Джарава: 300
 Кода: 300
 Закхринг: 300
 Маджхи: 246
 Аранадан: 236
 Панкху: 234
 Шом-пенг: 223
 Вишаван: 150
 Хиндури: 138
 Нахари: 108
 Сентинель: 101
 Мугом: 100
 Ёнге: 96
 Западный гурунг: 82
 Годвари: 61
 Кхамьянг: 50
 Велико-андаманский язык: 24
 Фарса: 2
 Кадубхаше: 1

Примечания 

 Data table of Census of India, 2001
 Language Maps from Central Institute of Indian Languages
 SCHEDULED LANGUAGES IN DESCENDING ORDER OF SPEAKERS' STRENGTH — 2001
 COMPARATIVE RANKING OF SCHEDULED LANGUAGES IN DESCENDING ORDER OF SPEAKERS' STRENGTH-1971, 1981, 1991 AND 2001
 Census data on Languages

См. также 
 Языки Индии

Ссылки 
 Major Indian Languages
 Ethnologue report
 Central Institute of Indian Languages
 C-16 Population By Mother Tongue

Языки Индии
Списки:Индия
Списки языков